Tintamarre steht für:
 Tintamarre (Insel), eine unbewohnte Nachbarinsel von Saint Martin in der Karibik
 Tintamarre (Zeitschrift), eine französische Satirezeitschrift des 19. Jahrhunderts
 Tintamarre (Brauch), ein akadischer Brauch, bei dem lärmend und feiernd durch die Stadt gezogen wird